In The City () — дебютный студийный альбом американского музыканта и продюсера Кевина Рудольфа. Он был выпущен 24 ноября 2008 года на лейблах Cash Money Records и Universal Republic. Каждый трек на альбоме спродюсирован и написан лично Кевином, за исключением песни 'She Can Get It', которая была записана в соавторстве с Chad Hugo, The Neptunes. «Let It Rock» — первый сингл с альбома. Трек «NYC» из альбома был использован в одном из эпизодов CSI: NY, а также «Let It Rock» был использован в качестве саундтрека в пилотном эпизоде Melrose Place и The Hills. Альбом был продан тиражом в 102 000 копий на территории США. Лид-сингл, записанный при участии Lil Wayne, попал в чарт Billboard Hot 100 (#.5), а также отметился во многих других чартах по всему миру. Второй сингл, на песню Welcome to the World, был записан при участии Kid Cudi и был выпущен в феврале 2009 года.

Трек-лист

Позиции в чартах

Примечания